La formula molecolare C6H16N2 può indicare:
 Esametilendiammina
 Tetrametiletilendiammina

Formule molecolari